Горда:
 «Горда» — шведский футбольный клуб из Гётеборга.
 «Горда» — название грузинского футбольного клуба «Рустави» в 1990—1993 и 1998—2003 годах.